Satrapa steht für

 eine monotypische Vogelgattung in der Familie der Tyrannen, siehe Goldbrauentyrann
 einen deutschen Fußballspieler, siehe Heinz Satrapa
 den (alt-)griechischen Namen des phönizisch-punischen Gottes Schadrapa